Alte Wasserkunst steht für
 Alte Wasserkunst (Bautzen)
 Alte Wasserkunst (Gera)
 Alte Wasserkunst (Merseburg)